Voici une liste des aéroports du Kenya, triées par emplacement.

Aéroports

Voir aussi 

 Liste des codes OACI des aéroports/H

Notes et références

Liens externes 
 
 

 Liste des aéroports au Kenya:
 Great Circle Mapper
 Aircraft Charter World
 World Aero Data

Kenya